Альберт Попов:
  (род. 1997) — болгарский горголыжник.
 Попов, Альберт Егорович (1938—2016) — советский и российский шахматист; заслуженный врач Российской Федерации.